James Duckworth e Pierre-Hugues Herbert erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato

Máximo González e Eduardo Schwank hanno battuto in finale André Sá e João Souza 6–2, 6–3.

Teste di serie 

  André Sá /  João Souza (finale)
  Máximo González /  Eduardo Schwank (Campioni)

  Diego Sebastián Schwartzman /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Guillermo Durán /  Renzo Olivo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Taroii Open de Tênis 2014